Барано има више значења:
 Барано (Фиренца)
 Барано (Л'Аквила)